Kiflu steht für

 Kiflu-Verfahren, chemisches Verfahren zur Gewinnung von Soda und Ätznatron auf dem Wege über die Fluorchemie

Kiflu ist der Name von

 Naizghi Kiflu († 2012), Berater des eritreischen Präsidenten Isaias Afewerki, stand im Verdacht, Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben